Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier II, se dispute du 7 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Sydney
Tennis en Australie en 2008
Tennis en janvier 2008